Wickholm ist der Familienname von

 Valdemar Wickholm	(Julius Valdemar Wickholm; 1890–1970), finnischer Zehnkämpfer und Hürdenläufer
 Truls Wickholm (* 1978), Norwegischer Politiker
 Jani Wickholm (* 1977), Finnischer Sänger und Kommunalpolitiker